La Coupe d'Europe de hockey sur glace 1991-1992 est la  de la Coupe d'Europe de hockey sur glace, organisée par l'IIHF. La compétition s'est déroulée du  au .

Le Djurgårdens IF remporte le titre en battant en finale le Düsseldorfer EG.

Premier tour 
Il s'est déroulé du 11 au . Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le deuxième tour.

Groupe A 
Il s'est déroulé à Herning ().

Groupe B 
Il s'est déroulé à Bucarest ().

Groupe C 
Il s'est déroulé à Milan ().

Deuxième tour 
Il s'est déroulé du 8 au . Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale.

Groupe D 
Il s'est déroulé à Berne ().

Groupe E 
Il s'est déroulé à Düsseldorf ().

Groupe F 
Il s'est déroulé à Piešťany ().

Les trois premiers sont départagés par la différence de buts particulière :
 Djurgårdens IF : 11:3
 Rouen HC : 4:4
 Vålerenga Ishockey : 2:10

Phase finale 
Elle s'est déroulée du 27 au  à Düsseldorf ().

Les premiers de chaque groupe se qualifient pour la finale tandis que les équipes finissant deuxième s'affrontent pour la médaille de bronze.

Groupe A

Groupe B

Match pour la Troisième place

Finale

Bilan 
Le Djurgårdens IF remporte la  Coupe d'Europe, sa .

Récompenses de la Phase finale 
Meilleurs joueurs
 Meilleur gardien : Tommy Söderström (Djurgårdens IF)
 Meilleur défenseur : Richard Amann (Düsseldorfer EG)
 Meilleur attaquant : Alekseï Jamnov (HK Dinamo Moscou)

Équipe type

Voir aussi

Références

Articles connexes 

Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1991
Hockey sur glace en 1992
Hockey sur glace M1